Beat Hefti (1978) – bobbista svizzero
 Neal Hefti (1922-2008) – trombettista, compositore e arrangiatore statunitense di musica jazz
 Nias Hefti (1999) – calciatore svizzero
 Patrick Hefti (1969) – ex calciatore liechtensteinese, di ruolo difensore
 Silvan Hefti (1997) – calciatore svizzero, di ruolo difensore